Een groep van samenwerkende verzekeringsmaatschappijen voor een specifieke verzekering
 Internetforum (of discussieforum), een discussieruimte op internet
 Panel (forum) (of forum), een groep van experts of deskundigen, bijvoorbeeld ten behoeve van een vraag- en antwoordsessie of discussie over een bepaald onderwerp, of een groep die geraadpleegd kan worden over een dienst of een product
 Paneldiscussie (of forumdiscussie), een discussie tussen publiek en een panel, of een discussie binnen een panel over vooraf vastgestelde onderwerpen of vragen
 Radio- of televisiepanel, een groep (veelal bekende) mensen die het in een radio- of televisieprogramma – bijvoorbeeld in een quizvorm – binnen het panel of tegen andere tegenstanders (een ander panel of individuele deelnemers) opnemen